Онгуда́й () — село в Республикe Алтай России, административный центр и крупнейший населённый пункт Онгудайского муниципального района, образует Онгудайское сельское поселение.

Этимология 
Местное название Онгдой (от монгольских онгэ — «пещера, впадина», -дой — аффикс обладания;буквально — «имеющий пещеры, впадины»).

География 
Село расположено в межгорной Урсульской степи, на берегах реки Урсул. Расстояние от Горно-Алтайска: 210 км в юго-восточном направлении.

Через село проходит федеральная автодорога  «Чуйский тракт».

История 
Основано в 1626 году. В 1856—1857 годах основан стан-поселение Алтайской духовной миссии Русской православной церкви. В 1860 году открыта первая школа, для которой в 1881 году построено здание. В 1879 году построен и в 1881 году освящён Успенский храм. В 1908 году построен храм Святителя Иннокентия Иркутского. В 1910 году в селе жило около 800 человек.

Население

Климат

Радиовещание 
68,96 МГц «Радио Маяк» (Молчит)

71,66 МГц «Радио России» / ГТРК «Горный Алтай» (Молчит)

102,1 МГц «Алтай FM»

102,5 МГц «Радио России» / ГТРК «Горный Алтай»

Топографические карты

Примечания

Литература

Фото 

Населённые пункты Онгудайского района
Районные центры Республики Алтай